Dansk Schouboe M1907 – duński pistolet samopowtarzalny.
 Hotchkiss M1907 – francuski ciężki karabin maszynowy
 Krag-Jørgensen M1907 – norweski karabinek, wersja karabinu Krag-Jørgensen
 Savage M1907 – amerykański pistolet samopowtarzalny
 Steyr M1907 – austriacki pistolet samopowtarzalny
 Winchester M1907 – amerykański sztucer samopowtarzalny